Véase en lirio.

Numerosas otras plantas reciben el nombre de lirio:

 Cualquier especie del género Cattleya, también llamadas yedras de mayo.
 Cualquier especie del género Crinum, también llamadas abumones.
 Cualquier especie del género Iris, también llamadas iris o búcaros.
 Cualquier especie del género Laelia, también llamadas lirios del monte.
 Cualquier especie del género Lilium, también llamadas azucenas.
 Cualquier especie del género Pancratium, también llamadas alhelíes.
 Cualquier especie del género Strumphia.
 Androcymbium europaeum, también llamado azafrán de Almería.
 Calostemma purpureum, también llamado calostema de campanas.
 Colchicum autumnale, también llamado azafrán silvestre.
 Doryanthes palmeri, también llamada espiguilla australiana.
 Gladiolus communis es un gladiolo, no es un lirio.
 Gloriosa superba, también llamada bandera española.
 Hymenocallis caribaea, también llamada amancay o lirio de San Juan.
 Hymenocallis littoralis, también llamada lirio araña.
 Lindera aquifolia
 Loetia grandiflora
 Malvaviscus candidus, también llamado malvavisco o bizil.
 Melia azedarach, también llamada alhelí, lila de las Indias o paraíso sombrilla.
 Moraea sisyrinchium
 Nymphaea alba, también llamada nenúfar blanco o azucena de agua.
 Nymphaea lotus, también llamada lirio de agua egipcio 
 Philydrum laguginosum, también llamado lirio lanoso de agua.
 Piaropus crassipes, también llamado flor de agua o lampazo.
 Plumeria alba, también llamada amancay.
 Plumeria tricolor, también llamada chinquijoyó.
 Psittacanthus calyculatus, también llamado tapaojo o yecapixtla.
 Reseda luteola, también llamada gualdón o reseda.
 Sissyrhinchium bogotense, también llamado espadilla.
 Tabernaemontana asminoides Otros casos 
La flor de lis heráldica es una representación estilizada del Iris pseudacorus'', el lirio amarillo o acoro bastardo.

Lirio también es el nombre de una localidad italiana de la provincia de Pavía (Lombardía).